

Miejscowości i ich części w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 14, w tym 13 podstawowych
 Zakrzew – część miasta Kłobuck
 Zakrzew – wieś w woj. lubelskim, w pow. lubelskim, w gminie Zakrzew
 Zakrzew – wieś w woj. lubelskim, w pow. radzyńskim, w gminie Ulan-Majorat
 Zakrzew – wieś w woj. łódzkim, w pow. łowickim, w gminie Bielawy
 Zakrzew – wieś w woj. łódzkim, w pow. poddębickim, w gminie Poddębice
 Zakrzew – wieś w woj. łódzkim, w pow. radomszczańskim, w gminie Kodrąb
 Zakrzew – wieś w woj. łódzkim, w pow. rawskim, w gminie Biała Rawska
 Zakrzew – wieś w woj. łódzkim, w pow. sieradzkim, w gminie Warta
 Zakrzew – wieś w woj. mazowieckim, w pow. garwolińskim, w gminie Wilga
 Zakrzew – wieś w woj. mazowieckim, w pow. kozienickim, w gminie Grabów nad Pilicą
 Zakrzew – wieś w woj. mazowieckim, w pow. radomskim, w gminie Zakrzew
 Zakrzew – wieś w woj. mazowieckim, w pow. sochaczewskim, w gminie Nowa Sucha 
 Zakrzew – wieś w woj. mazowieckim, w pow. węgrowskim, w gminie Korytnica
 Zakrzew – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. jarocińskim, w gminie Jarocin

Inne 
 Zakrzew – gmina wiejska w województwie lubelskim, w powiecie lubelskim
 Zakrzew – gmina wiejska w województwie mazowieckim, w powiecie radomskim
 Zalew Zakrzew – zbiornik retencyjny w Kłobucku
 Zakrzew – poprzednia nazwa wsi Lubiatów-Zakrzew w województwie łódzkim, w powiecie piotrkowskim, w gminie Wolbórz

Zobacz też 
 Gromada Zakrzew, Lubiatów-Zakrzew, Zakrzew-Kolonia, Zakrzew-Las